Астрильды () — род птиц из семейства вьюрковых ткачиков (Estrildidae).

Распространение 
Большинство видов обитает в Африке, один вид — аравийский астрильд (Estrilda rufibarba), на Аравийском полуострове. Некоторые виды, содержащиеся в качестве домашних птиц, были случайно интродуцированны в различных частях света.

Классификация 
В состав рода включают 12 видов:

Примечания 

Роды птиц